Iso-Tolvanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Tolvanen (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Iso-Tolvanen (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar